Charara steht für:

 Charara, ein Safarigebiet am östlichen Ufer der Kariba-Talsperre in Simbabwe

Charara ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Hamzah Charara (1924–2012), saudi-arabischer Diplomat
 Zakaria Charara (* 1986), libanesischer Fußballspieler